Souvenirs à vendre (ou  Souvenir à vendre) sont des titres pouvant faire référence à :

 Souvenirs à vendre, une nouvelle de Philip K. Dick

 Souvenirs à vendre, l'épisode 23 de la saison 3 de la série La Cinquième Dimension